Жюпиле Лига 1998/1999 — 96-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 21 августа 1998 года и закончился 16 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1998/1999
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1998 году
Спорт в Бельгии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999